La famille Neville (ou Nevill) est une maison noble anglaise remontant au Moyen Âge. Elle s'est particulièrement distinguée durant la guerre des Deux-Roses.

Histoire 
De souche anglaise, la famille Neville commence à se distinguer à la fin du , contribuant notamment à la défense des Marches écossaises. Ralph Neville est fait baron Neville de Raby en 1295 et participe ainsi au Parlement modèle convoqué par Édouard . Son petit-fils John fait construire le château de Raby entre 1367 et 1390.

Au fil de ses acquisitions, la famille Neville devient l'une des plus puissantes du Nord de l'Angleterre, et Ralph, le fils de John, obtient le titre de comte de Westmorland en 1397. Une rivalité acharnée éclate entre les Neville et l'autre grande famille du Nord, les Percy du Northumberland. Les rois qui se succèdent sur le trône d'Angleterre utilisent cette rivalité à leur avantage, favorisant les Neville pour tenir en échec les Percy.

Lorsque la guerre des Deux-Roses éclate, les descendants de Ralph Neville se retrouvent dans les deux camps : son petit-fils Ralph, issu de son premier mariage, choisit le camp Lancastre, tandis que les autres, issus de son second mariage, se rangent auprès de Richard d'York, qui se marie avec une membre de cette famille, Cécile Neville. La puissance familiale atteint son apogée avec Richard Neville, comte de Warwick jure uxoris, qui aide Édouard d'York à monter sur le trône en 1461 et devient l'homme le plus puissant du royaume durant les premières années de son règne. Les deux hommes se brouillent par la suite, et Warwick parvient brièvement à déposer Édouard en 1470 avant d'être tué au combat l'année suivante. Sa branche de la famille perd alors une bonne partie de ses terres au profit de la couronne.

La branche aînée des Neville sort de la guerre civile relativement indemne, mais passablement affaiblie, et les tendances centralisatrices de la dynastie Tudor entament encore sa puissance. À la suite de sa participation au Soulèvement du Nord, le comte de Westmorland Charles Neville doit fuir l'Angleterre et le Parlement le déchoit de ses titres en 1571. Il meurt quelques années plus tard sans descendance, et la branche aînée s'éteint avec lui. Une branche cadette, les barons Bergavenny, existe encore à ce jour, avec les titres de comte d'Abergavenny, comte de Lewes et marquis d'Abergavenny.

Titres 

 Baron Neville de Raby (1295-1571)
 Comte de Westmorland (1397-1571)
 Comte de Salisbury (1428-1471)
 Baron Fauconberg (1429-1463)
 Baron Latimer (1432-1577)
 Baron Bergavenny (1447-1938)
 Comte de Warwick (1449-1471)
 Baron Montagu (1461-1471)
 Comte de Kent (1461-1463)
 Comte de Northumberland (1464-1470)
 Marquis de Montagu (1470-1471)
 Duc de Bedford (1470-1478)
 Comte d'Abergavenny (depuis 1784)
 Marquis d'Abergavenny (depuis 1876)
 Comte de Lewes (depuis 1876)

Généalogie simplifiée jusqu'en 1695 

Famille anglaise
Famille noble britannique